Lon Rita é um bairro localizado na zona leste de Londrina .

Principais Vias

 Av. Jamil Scaff
 Av. Mituo Morita
 R. Antônio Euclydes Sapia
 R. Gabriel Matokanovic
 R. Nelson Brunelli
 R. Orlando Sisti

Subdivisões

 Jardim Alexandre Urbanas
 Jardim da Luz
 Jardim Portal dos Pioneiros
 Residencial Abussafe I
 Residencial Abussafe II

Bairros de Londrina